Il doppio del Swedish Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jan Apell e Jonas Björkman erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

David Ekerot e Jeff Tarango hanno battuto in finale 6–4, 3–6, 6–4 Joshua Eagle e Peter Nyborg.

Teste di serie
 Tomás Carbonell /  Francisco Roig (semifinali)
 Joshua Eagle /  Peter Nyborg (finale)
 David Ekerot /  Jeff Tarango (campioni)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

Swedish Open 1996
ATP Tour 1996